De Watering, natuurgebied op de grens van België en Nederland
De Watering, riviertje in Noord-Holland
De Watering, verzorgingsplaats aan de A8 (Zaandam-Amsterdam)